Division II i fotboll 1997 var 1997 års säsong av Division II. Precis som de senaste två säsongerna delades division II in i sex 12-lagsserie. De sex seriesegrarna flyttades upp till division I 1998, medan de sex serietvåorna fick spela kvalspel till samma serie. De två sämst placerade lagen i respektive serie degraderades till division III 1998 medan lag 10 i serierna tvingades till kvalspel för att försvara sin division II-plats.

En nyhet jämfört med tidigare säsonger var att kvalet till division II gjordes om. Tidgare hade lag 10 i respektive division II-serie mött två division III-lag i sex stycken trelagsgrupper. Fr.o.m. denna säsong möttes istället tolv division III-lag i sex dubbelmöten (hemma/borta). De sex vinnarna mötte sedan de sex 10-placerade lagen från division II i sex dubbelmöten (hemma/borta). Hälften av division II-lagen lyckades försvara sin serietillhörighet på detta vis medan hälften förlorade sina kvalmöten och degraderades.

Serier

Förklaring

Norrland

N1: Inför säsongen sammanslogs Obbola IK och IFK Holmsund. Obbola/IFK Holmsunds plats i division II 1998 övertogs av IFK Holmsund.
N2: Inför säsongen bildade Ope IF, IFK Östersund och Östersund/Torvalla FF ett gemensamt elitlag, Östersunds FK. Detta lag övertog Ope IF:s division II-plats till säsongen 1997.

Östra Svealand

Västra Svealand

Östra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Kvalspel

Kval till division I
Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
IF Sylvia och IS Halmia flyttas upp till division I division I 1998, Hertzöga BK och Lira Luleå BK flyttas ned till division II 1998.

Kval till division II
Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
Nyköpings BIS, IFK Värnamo och Holmalunds IF kvarstår i division II.
Täfteå IK, Spånga IS och Olofströms IF flyttas upp till division II.
Bodens BK, IFK Österåker och Veberöds AIF flyttas ned till division III.

Fotboll i Sverige 1997
1997
Fotbollssäsongen 1997